Fotbollsallsvenskan 2003 spelades 5 april–26 oktober 2003, och vanns av Djurgårdens IF.

Upplägg
Serien hade 26 omgångar. Lag 12: nedflyttningskval. Lag 13-14: nedflyttning. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2004 

GIF Sundsvall till Allsvenskan 2004.

Statistik

Skytteligan

Källa: SvFF:s lista över alla allsvenska målskyttar 2003 (där Geert den Oudens 10 mål från Allsvenskan 2003 inte finns listad)

Publiksiffror 
 Publiksnitt: 10 210 (högsta snittet sedan 1965)

Högsta publiksiffror 
 40 382: IFK Göteborg–Örgryte IS 5–2, Ullevi den 27 maj 2003
 37 026: Örgryte IS–IFK Göteborg 4–1, Ullevi den 30 september 2003
 35 611: Hammarby IF–Djurgårdens IF 2–3, Råsunda den 16 september 2003
 35 197: AIK–Djurgårdens IF 3–3, Råsundastadion den 2 juni 2003
 34 267: Djurgårdens IF–Hammarby IF 3–0, Råsunda den 30 juni 2003

Publiksnitt per lag 
 18 716: Malmö FF
 17 302: AIK
 16 083: Djurgårdens IF
 14 025: Hammarby IF
 11 586: IFK Göteborg
 10 235: Helsingborgs IF
 8 654: Örgryte IS
 7 733: IF Elfsborg
 7 508: Örebro SK
 7 506: Halmstads BK
 7 025: Östers IF
 6 436: Landskrona BoIS
 5 675: GIF Sundsvall
 4 451: Enköpings SK

Svenska mästarna 
 Tränare: Sören Åkeby

MV = målvakt.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden 2003

Fotboll i Sverige 2003
2003
Fotbollssäsongen 2003